Линберг:

 Линберг, Андрей Леонардович (1837—1904) — русский географ, педагог.
 Линберг, Борис Эдмундович (1885—1965) — советский хирург, лауреат Ленинской премии (1961).
 Линберг, Николай (1915—?) — эстонский футболист.

См. также 
 Линдберг